Az év magyar búvárúszója címet 1968 óta ítéli oda a Magyar Búvár Szakszövetség.

Díjazottak

Búvárúszás

Víz alatti hoki

Víz alatti rögbi

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 858–589. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1982–1993)
Magyar sportévkönyv (1994–2010)
A Magyar Búvársport Kézikönyve 1. (1968-1998)
A Magyar Búvársport Kézikönyve 2. (1999-2008)
A Magyar Búvársport Kézikönyve 3. (2009-2018)

Búvárkodás
Díjazott magyar sportolók